Антракт може да се отнася за:
 Антракт, пауза по време на представление
 Антракт (филм, 1924), филм на Рене Клер
 Антракт (филм, 1987), филм на Давид Шурулидзе